Монжюсте́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Рейан. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04129.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 50 человек.

Климат 
Климат средиземноморский. Лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки. Монжюстен не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Пьервере.

Экономика 
В 2007 году среди 31 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 22 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 71,0 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 22 активных работали 20 человек (10 мужчин и 10 женщин), безработными были 2 мужчин. Среди 9 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 2 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам-де-Неж
 Бывшая часовня Сен-Морис

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки